Jablanica je naseljeno mjesto u sastavu općine Tešanj, Federacija Bosne i Hercegovine, BiH.

Stanovništvo

{| border="1" cellpadding="7" cellspacing="0" style="margin: 10px 0 10px 25px; background: #f9f9f9; border: 1px #AAA solid; border-collapse: collapse; font-size: 85%; float: center;"
|- style="background: #E9E9E9"
|colspan ="7" | Jablanica
|-
|style="background: bgcolor="#F5DEB3" | godina popisa|style="background: bgcolor="#C2B280" | 1991.
|style="background: bgcolor="#C2B280" | 1981.|style="background: bgcolor="#C2B280" | 1971. 
 |-
|Muslimani 
|831 (100%)
|1.475 (97,61%)
|1.165 (99,23%)
|-
|Hrvati
|0
|3 (0,19%)
|2 (0,17%)
|-
|Srbi 
|0 
|17 (1,12%)
|6 (0,51%)
|-
|Jugoslaveni
|0
|10 (0,66%)
|1 (0,08%)
|-
|ostali i nepoznato
|0
|6 (0,39%)
|0
|-
|style="background: bgcolor="#F5DEB3" |ukupno|831|1.511|1.174'|}

Na popisu 1991. godine, iz sastava Jablanice izdvojeno je samostalno naseljeno mjesto Čaglići.

Izvor

 Hasan Zolić, odg. ur., Nacionalni sastav stanovništva : rezultati za Republiku po opštinama i naseljenim mjestima 1991.'', Statistički bilten 234., Državni zavod za statistiku Republike Bosne i Hercegovine, Sarajevo, prosinca 1993. (URL)

 internetski izvor, "Popis po mjesnim zajednicama" - http://www.fzs.ba/wp-content/uploads/2016/06/nacion-po-mjesnim.pdf

Prvi podatak koji se odnosi na područje današnje tešanjske opštine odnosi se na >Čifluk Ferhada Čelebije, sina Iskendera, subaše, u blizini Tešnja koji su činile mezre Jablanica i Čagljevići i druge zemlje maglajske nahije. Ovaj podatak iz 1530 godine odnosi se na mezre koje se mogu ubicirati na područje današnjeg sela Jablanice i zaseoka Čaglići.  

Ovaj čifluk je kasnije (1559 godine) njegov vlasnik uvakufio i u vakufnami iz iste godine tačno se navode njegove granice >>... čifluk Jablanicu i Čagliće uz rijeku Ripnu, zajedno s robovima, njihovim ženama, djecom, konjima, govedima i alatom za njihove poljske radove. Granice ovog čifluka su: od rijeke Ripne do puta prema selu Trepču, od ovog puta do puta u selo Kosova, od puta u selo Kosova do brda Biškupa (?), odatle do rijeke Jablanice, od nje do rijeke Semhun (?), od nje do brda Kalnovetića, odatle pored Al-Šarih al –Azim (?) do potoka u blizini kuće Ejnehan-hodže, a odatle do ranije spomenute rijeke poznate kao Jablanica<<.  

Na osnovu navedenih granica ovaj čifluk se nalazio na području koje obuhvataju katastarske opštine Jablanica i Koprivci (1885 godine). Da bismo pojasnili i pokušali ubicirati još jedan od nerazjašnjenih toponima koji se u ovoj vakufnami spominje, navodimo da se na području sela Jablanice (granični pojas prema selu Ravne u maglajskoj općini) nalazi lokalitet, oranica s nazivom Viškup, što bi odgovaralo neubiciranom brdu Biškup iz vakufname iz 1559 godine. Ferhad-beg je u Tešnju izgradio džamiju, medresu i han, a za potrebe održavanja i obavljanja funkcija ovih objekata pored gotovog novca uvakufio je i prihode koji su ubirani s nekih njegovih posjeda. Od posjeda je, svakako, najznačajniji čifluk >>Jablanica i Čagljevići<<. Ove zadužbine Ferhad-bega omogućile su Tešnju da postane gradsko naselje u rangu kasabe, što se i ostvarilo polovinom XVI vijeka. Broj stanovnika u 1879 godini u Jablanici je iznosio 371, a 1961 godine je bilo 952.  

Kompletan gore navedeni tekst je preuzet iz GLASNIK (Etnologija Tešanjskog kraja), sveska 41/42 iz 1986/87 godine, strana 2, 6 i 7. 
Naselja u Zeničko-dobojskoj županiji